Stefan Krajewski (ur. 1941) – polski ekonomista i polityk, wojewoda łódzki, profesor
 Stefan Krajewski (ur. 1981) – polski politolog i samorządowiec, poseł na Sejm
 Stefan Krajewski – polski geolog, profesor